Norska mästerskapet i fotboll för män 2019 startade med två stycken kvalificeringsomgångar, där lag från de lägre divisionerna möttes, för att försöka kvalificera sig. Från den första ordinarie omgången, steg också lagen från de översta divisionerna in i turneringen, och sedan spelade man ytterligare tre omgångar. Sedan kommer kvartsfinaler, semifinaler och final.

Segrare Viking FK.

Fjärde omgången

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Finalomgångarna

Referenser   

2019
2019 i Norge
Fotbollssäsongen 2019